De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1975 werd in het weekend van 11 en 12 januari 1975 gehouden in het Sportcentrum IJsstadion Drenthe in Assen. Kampioenen werden Sippie Tigchelaar en Harm Kuipers.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1975
Langebaanschaatsen in 1975
Sportevenement in Assen
Schaatsen in Drenthe